Рок-Крик (город, Миннесота) — город в округе Пайн, штат Миннесота, США.
 Рок-Крик (Иллинойс) — невключённая территория в округе Адамс, штат Иллинойс, США.